11-й чемпионат Белоруссии по футболу 2001 года был разыгран с 11 апреля по 7 ноября. Победителем стала бобруйская «Белшина».

Участники

Изменения по сравнению с предыдущим сезоном 
Клубы, вышедшие в Высшую лигу из Первой лиги:
 «Молодечно-2000» (1-е место в Первой лиге сезона 2000)

Клубы, покинувшие Высшую лигу по итогам сезона 2000:
 «Лида»
 «Торпедо-Кадино (Могилёв)»
 «Коммунальник (Слоним)»

Итоговая таблица

Результаты матчей

Турнир дублирующих составов 
В сезоне 2001 впервые был проведён чемпионат среди дублирующих составов, куда попадали игроки, не проходившие в основной состав. Матчи обычно игрались на резервных полях за день до игры основных команд. Первую победу в данном турнире одержали игроки «Гомеля».

 Лучший бомбардир — Александр Клименко (Славия-Мозырь) (20 мячей).

Статистика 
 Самый посещаемый клуб — «Неман-Белкард» (средний показатель — 3765 зрителей).
 Самый низко посещаемый клуб — «Шахтёр» (средний показатель — 2216 зрителей).
 На счету хозяев 90 выигрышей (61,6 %), гостей — 56 (38,4 %).
 Самые успешные клубы в домашних матчах — «Белшина» и «Шахтёр» (по 31 очку из 39).
 Самый успешный клуб в выездных матчах — «Динамо Минск» (25 очков из 39).
 Самый популярный счёт — 1:0 (35 матчей).
 Наибольшее количество крупных побед — БАТЭ (7).
 Наибольшее количество крупных поражений — «Ведрич-97» (9).
 148 футболистов забили как минимум один мяч.
 Зафиксировано 3 голевых покера, 10 хет-триков и 42 дубля.
 Реализовано 45 пенальти из 57 назначенных (78,9 %).
 Самая крупная победа — 6:0 (матч «Славия-Мозырь» — «Локомотив-96»).
 Самый крупный счёт — 6:3 (матчи БАТЭ — «Молодечно-2000» и «Славия-Мозырь» — «Ведрич-97»).

Лучшие бомбардиры

Гол+Пас

Символические команды 
 Команда А
Шанталосов — Рогожкин, Седнёв, Храпковский, Белоусов — Трепачкин, Довнар, Володенков — Давыдов, Качуро, Кутузов
 Команда Б
Сулима — Хрипач, Мардас, Зеневич — Матвейчик, Трухов, Чумаченко, Таращик, Греньков — Стрипейкис, Гончарик

Примечания

См. также 
 Первая лига Белоруссии по футболу 2001
 Вторая лига Белоруссии по футболу 2001
 Кубок Белоруссии по футболу 2000/2001
 Кубок Белоруссии по футболу 2001/2002

Ссылки 
 На klisf.info
 На www.rsssf.com
 Статистика на teams.by

Чемпионат Белоруссии по футболу
Футбол в Европе в 2001 году
Спорт в Белоруссии в 2001 году